Dog Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Dog Lake (Kaministiquia River), im Thunder Bay District, Ontario
 Dog Lake (Michipicoten River), im Algoma District, Ontario